Chreptowicz ( Храпто́віч,  Хрепто́вич):

 Chreptowiczowie

 Teodor (Fiedor "Tedko, Fedko") Chreptowicz, herbu Odrowąż (? – 1528), syn Bohdana

 Adam Iwanowicz Chreptowicz, herbu Odrowąż (1557, Sienno – 1628), podkomorzy nowogródzki

 Jerzy Chreptowicz, herbu Odrowąż (1586, Wiszniew – 1650), wojewoda nowogródzki od 1646

 Karol Litawor Chreptowicz, herbu Odrowąż (? – ok. 1801)

 Joachim Litawor Chreptowicz, herbu Odrowąż (1729 – 1812), kanclerz wielki litewski

 Pałac Chreptowiczów w Grodnie

Zobacz też 
 Gąsienica (nazwisko)
 Chreptowce